Staaf ist der Familienname folgender Personen: 

 Carmen Staaf (* 1981), US-amerikanische Musikerin
 Karl Gustaf Staaf (1881–1953), schwedischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Staaff